Чемпионат Европы по фигурному катанию 1947 года проходил с 31 января по 2 февраля 1947 года в Давосе (Швейцария) после семилетнего перерыва, связанного со Второй мировой войной. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание и парное катание. Кроме европейских спортсменов в нём приняли участие фигуристки из Канады, США и Австралии. У мужчин победил представитель Швейцарии Ганс Гершвиллер, у женщин в первый раз за всю историю чемпионатов Европы победила спортсменка с другого континента — представительницы Канады Барбара Скотт. Среди пар победили бельгийские фигуристы Мишлин Ланнуа и Пьер Бонье.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = Не закончила соревнование

Пары

Факты 
 Швейцарский город Давос принял европейское первенство в десятый раз.

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Давосе
1947 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швейцарии в 1947 году
Чемпионаты Европы в 1947 году
Февраль 1947 года
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Январь 1947 года